Ganglion ( gágglion ‚Geschwulst‘, ‚knotenartig‘) steht für:
 Ganglion (Nervensystem), von einer Kapsel umschlossener Nervenzellknoten
 Ganglion (Überbein), gutartiges Geschwulst an Gelenkkapseln oder Sehnen
 intraossäres Ganglion, ähnliches, aber im Knochen wachsendes Geschwulst

Siehe auch:
 Ganglion mandibulare